Алексей Анатольевич Лысак (род. 5 февраля 1979 года) — российский игрок в хоккей с мячом, защитник.

Карьера 
Воспитанник сыктывкарского хоккея с мячом.

Дебютировал в сезоне 1999/2000 в «Строителе», выступая за команду до 2004 года.

С 2004 по 2006 год был игроком ульяновской «Волги».

С 2006 по 2017 год вновь в составе «Строителя».

Достижения 
 Победитель первенства России среди команд Высшей лиги (2): 2012/13, 2016/17 
 Победитель турнира на призы ФХМР (Высшая лига): 2011 
 Победитель Кубка России по мини-хоккею: 2016

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведётся с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 25 команд

  1.СКА-Свердловск       = 11 мячей 13-16.БСК            = 3
  2-3.Старт              = 10       13-16.Водник         = 3
  2-3.Локомотив Ор       = 10       13-16.Мурман         = 3
  4.Ак Барс-Динамо       =  8       17-19.Север          = 2
  5.Волга                =  7       17-19.СКА-Забайкалец = 2
  6-8.Зоркий             =  6       17-19.Кузбасс        = 2
  6-8.Сибсельмаш         =  6       20-25.Агрохим        = 1
  6-8.Динамо М           =  6       20-25.Североникель   = 1
  9.Родина               =  5       20-25.Байкал-Энергия = 1
 10-12.Саяны             =  4       20-25.Строитель С    = 1
 10-12.СКА-Нефтяник      =  4       20-25.Лесохимик      = 1
 10-12.Маяк              =  4       20-25.ХК Боровичи    = 1
 13-16.Уральский трубник =  3

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 63 играх 
по 2 мяча забивал в 12 играх 
по 3 мяча забивал в 6 играх 

Свои 105 мячей забросил в 81 игре, в 185 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи
1-й мяч забил в 29-й игре 26 февраля 2001 года в выездной игре с командой «Саяны» (4:10) на 43-й минуте с передачи Михаила Цывунина. 
50-й мяч забил в 157-й игре 5 марта 2006 года в выездной игре с командой «Сибсельмаш» (4:7) на 75-й минуте с передачи Шамиля Шагеева. 
100-й мяч забил в 259-й игре 19 февраля 2010 года в домашнем матче с командой «Зоркий» (3:7) на 67-й минуте (без ассистента).

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Строитель» Сыктывкар
Игроки КХМ «Волга»